Angelfish:

 Angelfish — шотландская рок-группа, сформированная в Эдинбурге в 1992 году.
 Angelfish — дебютный студийный альбом шотландской рок-группы Angelfish.